Alt har flere betydninger:

Alt (stemme) – et afgrænset toneleje inden for musik.
alt – det modsatte af intet.
Alt (tast) – en tast på et tastatur